ventrikel (hart)
 ventrikelstelsel (hersenen)